Charles Powell peut désigner :
 Charles Powell Adams (1831-1893), brigadier-général de l'Union, médecin et homme politique ;
 Charles Powell (1941-), diplomate et homme politique britannique ;
 Charles Edwin Powell (1963-), acteur et producteur américain.